Sulu (provincie), een provincie van de Filipijnen
 Sulu-eilanden, een groep Filipijnse eilanden die de provincies Sulu en Tawi-Tawi omvatten
 Sulu (Kambja), een plaats in Estland, gemeente Kambja
 Sulu (Märjamaa)), een plaats in Estland, gemeente Märjamaa
 Sulu (geslacht), een geslacht van haften